Occhipinti ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Occhipinti (* 1957), italienischer Schauspieler
 Giorgio Occhipinti (* 1969), italienischer Jazzmusiker und Komponist
 Maria Occhipinti (1921–1996), italienische Anarchistin, Kommunistin, Schriftstellerin und Frauenrechtlerin